Đinestra ima više značenja:
 Đinestra (Palermo)
 Đinestra (Potenca)